Mužská čtyřhra Poprad-Tatry ATP Challenger Tour 2015 probíhala v polovině června 2015. Do deblové soutěže popradského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník soutěže na otevřených antukových dvorcích.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený český pár Roman Jebavý a Jan Šátral, který ve finále zdolal slovensko-českou dvojici Norbert Gombos a Adam Pavlásek výsledkem 6–2 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 90 bodů. Jebavý získal čtvrtý challengerový titul ve čtyřhře a Šátral pak první takový.

Nasazení párů 
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (semifinále)
  Mateusz Kowalczyk /  Igor Zelenay (1. kolo)
  Roberto Maytín /  Miguel Ángel Reyes-Varela (1. kolo)
  Aleksandr Buryj /  Andriej Kapaś (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Poprad-Tatry ATP Challenger Tour
Sportovní události na Slovensku
ATP Challenger Tour 2015